El nombre de capilla de Santa Ana es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como capillas en honor (advocación o patrocinio) a algún santa llamado Ana.

Advocación 
 Santa Ana, madre de María – Festividad: 26 de julio;

Capillas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Colombia 
 Capilla de Santa Ana, iglesia de la ciudad de Guarne;

en España 
 Capilla de Santa Ana, iglesia en la catedral de la ciudad de Burgos;
 Capilla de Santa Ana (B.I.C.), iglesia de la localidad de Játiva, Valencia;
 Capilla de Santa Ana, iglesia de la localidad de Llanes, Asturias;

en Alemania 
 Capilla de Santa Ana, iglesia en la ciudad de Friburgo de Brisgovia